Hradiště, toponimi della Repubblica Ceca
Hradište, toponimi della Slovacchia